Островский район — названия административных и муниципальных районов в России:

 Островский район — в Костромской области.
 Островский район — в Псковской области.